Мария-Кристина Бурбон-Неаполитанска е неаполитанска и сицилианска принцеса и кралица на Сардиния – съпруга на сардинския крал Карл-Феликс Савойски.

Произход 
Родена е в кралския дворец в Казерта, близо до Неапол, на 17 януари 1779 г., като Мария Кристина Амелия Тереза ди Бурбон, принцеса на Неапол и Сицилия. Дъщеря е на неаполитанския и сицилиански крал Фердинанд IV и на австрийската ерцхерцогиня Мария-Каролина Австрийска – дъщеря на австрийската императрица Мария Тереза. Племенница е на френската кралица Мария-Антоанета. Мария-Кристина има по-малка сестра-близначка, която умира от шарка през 1783 г.

Кралица на Сардиния 
На 6 април 1807 г. в Палермо Мария-Кристина се омъжва за принц Карл-Феликс Савойски. През 1821 г. съпругът ѝ се възкачва съвсем неочаквано на сардинския престол, след като двама негови братя Карл-Емануил IV и Виктор-Емануил I абдикират доброволно от престола.

Мария-Кристина и Карл Феликс са големи почитатели на изкуството и превръщат дворците Алие и Вила Руфинела в удобни кралски резиденции. След възцаряването на Карл Феликс двойката резидира в кралския дворец в Торино.

През 1825 г. кралицата наема археолога маркиз Луиджи Бионди, чиито разкопки разкриват останките на Тускулум. Откритите при разкопките произведения на античното изкуство са отнесени в двореца Алие в Пиемонт.

Карл Феликс умира през 1831 г., а след смъртта му Мария-Кристина продължава да живее в Сардиния и умира в Савона, област Лигурия, на 11 март 1849 г. Погребана е до съпруга си в кралската базилика Суперга в Торино.

Сардински кралици
Савойска династия
Сицилиански Бурбони